Space Force steht für: 

 Space Force (Fernsehserie), ist eine US-amerikanische Comedy-Fernsehserie
 United States Space Force (USSF), ist die sechste Teilstreitkraft der Streitkräfte der Vereinigten Staaten